Oliver Drachta (* 15. Mai 1977 in Linz) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des oberösterreichischen Fußball Verbandes und gehört dem oberösterreichischen Schiedsrichterkollegium, Schiedsrichtergruppe Urfahr, an.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Drachta legte 1994 „eher zufällig“ die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Nachdem er sich vorerst der Matura und seinem Studium der Sport- und Kommunikationswissenschaften an der Paris-Lodron Universität Salzburg widmete, ging der sportliche Aufstieg eher langsam voran. So dauerte es bis zum 2. November 2003, ehe er erstmals beim SV Austria Salzburg gegen SK Sturm Graz (5:0) an der Seite von Dietmar Drabek in der österreichischen Bundesliga als Schiedsrichterassistent auflaufen durfte. Damit aber ging es mit der Karriere schnell bergauf.

Am 10. September 2004 durfte er sein Debüt im Profifußball beim Erstligaspiel SC Untersiebenbrunn den Kapfenberger SV (1:3) geben. Diesem Probespiel folgten zwei weitere Einsätze im Frühjahr 2005 nach denen Drachta zu Saisonbeginn 2005/06 in den Kader der österreichischen Bundesligaschiedsrichter aufgenommen wurde. Nach 34 Einsätzen in der zweithöchsten Spielklasse wurde Drachta mit Jahresbeginn 2008 vorerst provisorisch in die Bundesliga hochgestuft. Dort gab er am 8. März 2008 im Spiel Austria Kärnten gegen SV Mattersburg (1:0) sein Debüt. Nachdem er dieses und ein weiteres Spiel positiv absolvierte, gehört er seit Saisonbeginn 2008/09 dem Kader der höchsten Spielklasse an.

Mit 1. Jänner 2010 erreichte Drachta seine höchste „Beförderung“, als er in die Liste der FIFA-Schiedsrichter aufgenommen wurde. In dieser neuen Funktion gab er am 29. Mai 2010 im freundschaftlichen Länderspiel zwischen Serbien und Neuseeland (0:1), das der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 diente, sein Debüt. Sein erstes offizielles Länderspiel leitete Drachta am 3. Juni 2011 mit der EM-Qualifikation Färöer gegen Slowenien (0:2). In der Folge kamen bereits einige Qualifikationsspiele zur UEFA Europa League hinzu. Bis zu seinem großen Ziel, Spiele in der UEFA Champions League zu leiten, muss Drachta allerdings noch warten.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 
Stand: 31. Mai 2013

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 
Stand: 31. Mai 2013,

Spielleitungen im ÖFB-Cup 
Stand: 31. Mai 2013,

Spielleitungen in der Schweizer Super League 
Stand: 31. Mai 2013,

Internationale Einsätze 
Stand: 31. Mai 2013,

Privates 
Privat betreibt der Sportwissenschafter Oliver Drachta, der ein Diplomstudium der Sport- und Kommunikationswissenschaften absolvierte, in Linz das sportmedizinische Institut shape4you. Als Partner in der Praxisgemeinschaft fungiert der Sportmediziner Milan Toljan, der für sportliche und gesundheitliche Fragen zur Verfügung steht. Angeboten werden Personal Training, Trainingsplanung, leistungsdiagnostische Untersuchungen und Therapien. Neben zahlreichen Vereinen wie beispielsweise SK Sturm Graz, FC Wacker Innsbruck, SV Ried, SCR Altach, LASK Linz und dem österreichischen Cupsieger 2013 FC Pasching, nahm auch die Österreichische Fußballnationalmannschaft, aber auch Schiedsrichterkollegen (unter anderen Konrad Plautz) sowie das gesamte Tiroler Schiedsrichterkollegium oder die Tennisspielerin Sybille Bammer die Dienste von Oliver Drachta in Anspruch.

Weblinks 

 bundesliga.at: Schiedsrichterdaten Oliver Drachta (abgerufen am 11. März 2011)
 weltfussball.at: Steckbrief Oliver Drachta (abgerufen am 11. März 2011)

Einzelnachweise 

FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Österreicher
Geboren 1977
Mann
Person (Linz)